tor – pierwiastek chemiczny
 tor – pozaukładowa jednostka ciśnienia
 tor – samotna skała (skalica)

 tor wyścigowy
 tor kolejowy
 tor wodny
 tor ruchu

 tor transmisyjny, tor telekomunikacyjny

 „Tor” – polskie studio filmowe
 „Tor” – norweski torpedowiec z okresu II wojny światowej i powojennego
 Tor – polski karabin powtarzalny
 Tor – radziecki system rakiet ziemia–powietrze
 Tor – sieć komputerowa pozwalająca na zachowanie anonimowości
 Tor – norweska stacja antarktyczna

 Tor – jeden z rycerzy Okrągłego Stołu
 Tor – skandynawskie imię męskie
 Tor – dawna nazwa miasta Słowiańsk
 Tor – rodzaj ryb z rodziny karpiowatych

 TOR – Trzeci Zakon Regularny

Zobacz też 
 Thor